Куэ́льо () фамилия испанского происхождения. Известные носители:
 Куэльо, Мигель Анхель (1946—1999) — аргентинский боксёр.
 Куэльо, Роман (род. 1977) — уругвайский футболист.
 Куэльо, Томас (род. 2000) — аргентинский футболист.
 Куэльо, Эмиль (род. 1997) — аргентино-американский футболист.